Гейзенберг () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Гейзенберг, Август (1869—1930) — немецкий историк и филолог, византинист.
 Гейзенберг, Вернер (1901—1976) — немецкий физик-теоретик.